Maksim Ievguenievitch Grochev - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Agryz dans la République du Tatarstan) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé à l'Ijstal Ijevsk, il rejoint les équipes de jeunes du Neftekhimik Nijnekamsk puis commence en catégorie junior dans la MHL lors de la saison 2018-2019. Le , il joue son premier match dans la KHL avec le Neftekhimik face au HK Dinamo Minsk. Il est choisi au troisième tour, en quatre-vingt-cinquième position par le Lightning de Tampa Bay lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2020. Il est échangé au SKA Saint-Pétersbourg le . Il remporte la Coupe Kharlamov 2022 avec le SKA-1946.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2018-2019 || Reaktor || MHL || 47|| 7|| 13|| 20|| 18|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2019-2020 || Reaktor || MHL || 8|| 3|| 2|| 5|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 36|| 1|| 6|| 7|| 4|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2020-2021 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 17|| 0|| 2|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Reaktor || MHL || 1|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || SKA-1946 || MHL || 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2020-2021 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 18|| 1|| 0|| 1|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || SKA-Neva || VHL || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 3|| 0 || 1 || 1|| 0|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2021-2022 || SKA-Neva || VHL || 16 || 1 || 11 || 12|| 4|| 17|| 7|| 3|| 10|| 14
|-
| 2021-2022 || SKA-1946 || MHL || 0 || 0 || 0 || 0|| 0|| 2|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
|2022-2023 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || || || || || ||

Au niveau international 

| 2019 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 7|| 3|| 1|| 4|| 0|| +2|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2020 || align="left"|Championnat du monde junior || 7|| 0|| 0|| 0|| 0|| +1|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2021 || align="left"| Championnat du monde junior || 7 || 0 || 2 || 2 || 2 || +1 || align="left"|

Notes et références 

Naissance au Tatarstan
Attaquant de hockey sur glace
Naissance en décembre 2001
Joueur international russe de hockey sur glace
Choix de repêchage du Lightning de Tampa Bay
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg